Shuitian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Shuidatian, ort, Hunan, 
 Shuitian (socken i Kina), Yunnan, 
 Shuitian Xiang (socken i Kina), Yunnan, 

Robotskapade Kinaförgreningar